Карсунский уезд (Корсунский уезд) — административно-территориальная единица Симбирской губернии, существовавший в 1647 — 1708 годах и в 1780 — 1928 годах. Уездный город — Карсун (Большой Корсунов, Корсун).

Географическое положение 
Уезд располагался на западе Симбирской губернии, граничил с Пензенской губернией. Площадь уезда в 1897 году составляла 6 678,4 квадратных вёрст (7 600 км²), в 1926 году — 8 012 км².

История 
Впервые Корсунский уезд был образован в конце 1647 года (лета 7155 года) при строительстве Корсунского участка Симбирской засечной черты и вошёл в состав Приказа Казанского дворца.

В состав уезда вошли: городок Корсун (Большой Корсунов), Малой Корсунский острог, Сокольский острог (не был достроен), Тальский острог, город-крепость Аргаш и Сурский острог. Кроме этого, на важных направлениях, были образованы опорные пункты, такие как Сызганская слобода, Коржевская слобода, Ксарская Слобода, Палатовская слобода и другие. Затем, по мере образования вдоль черты слобод, при уезде были образованы Подгорный стан, Завальный стан, Забарышский стан. 

Поначалу Корсун с пригородами и острогами Корсунской черты подчинялся Атемару (с 1647 г.), затем Саранску (с 1653 г.), но по указу царя Алексея Михайловича изданный 5 декабря 1666 года и в грамоте из приказу Казанского Дворца от 25 ноября 1667 (7175) года, подтвердил «… город Корсунь и по Карсунской черте пригородки и острошки и засечные крепости … ведать во всем … стольнику и воеводе князю Ивану Ивановичю Дашкову, а к Саранску, Корсуни и Корсунские черты ведать не велено».

В 1670 году военные объекты Карсунской черты держали оборону против войск Степана Разина — отряда атамана Михаила Харитонова. Так у Кондоратской слободы (ныне с. Большая Кандарать) и у Усть-Уренской слободы (ныне с. Усть-Урень) произошли решающие битвы разинцев с царскими войсками под руководством князя Ю. Н. Барятинского. (см. Битва на реке Кандарать)                                                                                                                                     

В 1708 году, по реформе Пётр I, Корсунский уезд был упразднен, а территория вошла в состав Синбирского уезда Казанской губернии (1708—1781).

В Крестьянской войне (1773—1775) жители Карсунского края принимали активное участие. Так в Пугачёвском бунте в Базарном Урене погиб воевода Симбирской провинции комендант Рычков Андрей Петрович. А в октябре 1774 года в железной клетке по Московскому тракту из Синбирска в Москву везли Емельяна Пугачева.

В сентябре 1780 года, в результате реформы Екатерины Великой, из выделенных волостей Симбирского уезда, Пензенского уезда и Алатырского уезда вновь образован Карсунский уезд в составе Симбирского наместничества, с административным центром пригород Большой Карсун, затем переименован в город Корсун.

В 1796 году, при преобразовании Симбирского наместничества в Симбирскую губернию, к Карсунскому уезду были присоединены части территорий упразднённых Канадейского и Котяковского уездов.

Для Отечественной войны 1812 года в уезде формировался конный полк Симбирского ополчения, командиром которого стал гвардии штаб-ротмистр Дмитрий Андреевич Третьяков, отличившийся в битвах с французами.

В 1897 году от станции Инза до Симбирска начали строить ж/д.                                                                                                                                                      

4 апреля 1924 года постановлением Президиума ВЦИК к Карсунскому уезду были присоединены часть волостей упраздненного Сенгилеевского уезда.

Декретом ЦИК СССР от 9 мая 1924 года Симбирская губерния была переименована в Ульяновскую губернию.

В 1928 году Карсунский уезд был упразднён, на его территории образован Карсунский район Ульяновского округа Средне-Волжской области, а также — Астрадамовский, Барышский, Вешкаймский (в 1935 г.), Инзенский (в 1929 г.), Кузоватовский, Тагайский районы.

Основная статья: Карсунский район

Население 
 По Ведомостям Симбирского наместничества 1780 года в Карсунском уезде — в 90 селах, деревень и четырех пригородах проживало 22247 ревизских душ.
 По переписи третьей ревизии (1761 г.) в Карсунском уезде проживало 23211 ревизских душ (пахотные солдат, без женского пола).
 По четвёртой Ревизской сказке (1781 г.) — 49797 жителей (24327 м.п. и 25470 ж.п.) .

 По данным переписи 1897 года в уезде проживало 189 226 чел. В том числе русские — 85,3 %, мордва — 8,3 %, татары — 3,9 %, чуваши — 2,3 %. В городе Карсун (Корсун) проживало 3805 чел.

 По итогам Всесоюзной переписи населения 1926 года население уезда составило 312 264 человек, из них городское — 16 307 человек.

Административное деление 
В 1648 году в уезде были остроги и крепости:

 городок Корсун (Большой Корсунов),
 Малой Корсунов острог,
 Сокольский острог (не был достроен),
 Тальский острог,
 город-крепость Аргаш,
 Сурский острог.

И ряд слобод: Сызганская слобода, Коржевская слобода, Пушкарская слобода, Стрелецкая слобода, Казацкая слобода, Ксарская слобода, Палатовская слобода и другие.

В 1780 году, на момент создания уезда, было: один город Большой Карсун, четыре пригорода: Малой Карсун, Сурский острог, Аргаш, Урень, 90 сёл и деревень и Тальская бумажная фабрика.

В 1913 году в уезде было 23 волости:

Известные люди 
См. статью: Родившиеся в Карсунском уезде

 Валуев, Дмитрий Александрович
 Ознобишин, Дмитрий Петрович
 Зубов, Константин Александрович
 Мизинов, Михаил Петрович
 Флоренсов, Михаил Симеонович
 Огарёв, Николай Платонович
 Назарьев Валериан Никанорович (24(12).03.1829, с. Аникеевка Карсунского уезда Симбирской губернии – 12.03(27.02).1902, г. Симбирск) — общественный деятель, писатель, драматург, публицист.

Примечания

Ссылки 
 Создание Симбирского наместничества, 1780 г./ Карсунский уезд /
 
 Топографическое описание Симбирского наместничества, 1785 г.
 Список населённых мест Карсунского уезда на 1924 г. / Издание Ульяновского губплана, 1924 г., стр. 39
 Справочник административно-территориального деления Ульяновской области 1648—1985 гг.

Литература 
 Пушкарев И., Историко-географическое описание городов Симбирской губернии, СПб, 1837;

 Репьёв М. И., Симбирский край, Париж, 1935;
 Т. Г. Масленицкий, Описание Карсунского уезда
 В. Н. Поливанов, Археологическая карта Симбирской губернии / Корсунский уезд, Симбирск, 1900 г.

Уезды Симбирской губернии